Het WTA-tennistoernooi van Bad Gastein (officieel Nürnberger Gastein Ladies) van 2010 vond plaats van 19 tot en met 25 juli 2010 in de Oostenrijkse plaats Bad Gastein. Het was de vierde editie van het toernooi in Bad Gastein. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Samenvatting 
In het enkelspel versloeg de ongeplaatste Duitse Julia Görges in de finale de als tweede geplaatste Zwitserse Timea Bacsinszky in twee sets. Het was de eerste enkelspeltitel in de carrière van Görges.

In het dubbelspel won het als tweede geplaatste duo Lucie Hradecká en Anabel Medina Garrigues het toernooi nadat zij in de finale het als vierde geplaatste duo Timea Bacsinszky en Tathiana Garbin wisten te verslaan in een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bad Gastein 2010
Bad Gastein